RKW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Rockwood, Tennessee (Stati Uniti)